«Miguel Castillo Robles''» (o «Miguel Ángel Castillo») puede referirse a:
 Miguel Castillo Andueza (1835-1905), político y agricultor chileno.
 Miguel Á. Castillo Didier (1934-), helenista, traductor, profesor y musicólogo chileno.
 Miguel Ángel Castillo Sanhueza (1972-), futbolista chileno.
 Miguel Á. Castillo Flores (1983-), futbolista hondureño.
 Miguel Á. Castillo Moreno (1986-), futbolista panameño.
 Miguel Castillo Bracho''' (19??-2017), comunicador social venezolano.
 Miguel Ángel Castillo (1915-fl.1980), político salvadoreño - presidente de la Junta de Gobierno (1960-1961).